« Traité de Nymphaeon » (ou de Nymphée, Nymphaion, Nymphaeum, correspondant tous à l'actuelle ville turque de Kemalpaşa) peut faire référence à :

 Traité de Nymphaeon (1214) ;
 Traité de Nymphaeon (1261).